

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Rańsko – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Pszczew
 Rańsko – osada leśna wsi Rańsko w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Pszczew